Dürnau kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Dürnau, Göppingen, ort och kommun, Baden-Württemberg, 
 Dürnau, Biberach, ort och kommun, Baden-Württemberg,